Il singolare del torneo di tennis ATP Bologna Outdoor 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Javier Sánchez che ha battuto in finale Franco Davín 6-1, 6-0.

Teste di serie 

 Guillermo Pérez Roldán (semifinali)
 Jonas Svensson (primo turno)
 Horst Skoff (primo turno)
 Ronald Agénor (quarti di finale)

 Marcelo Filippini (primo turno)
 Javier Sánchez (campione)
 Omar Camporese (quarti di finale)
 Mark Koevermans (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Bologna Outdoor 1989